Lindegracht (Alkmaar), een straat in het centrum van de Nederlandse stad Alkmaar
 Lindegracht (Heerenveen)